Утéна или Утяна (, до 1917 — Уцяны) — город на северо-востоке Литвы, административный центр Утенского уезда и Утенского района.

Расположен в 103 км к северо-востоку от Вильнюса. В окрестностях города тупиковая железнодорожная станция на ветке от станции Швенчёнеляй.

История 
Один из старейших городов Литвы. В письменных источниках упоминается с 1261. Первый костёл построен в 1416.
В 1655 город пережил нашествие русского войска.

В 1812 город пострадал от наполеоновских войск.

В окрестностях проходили сражения во время восстаний 1831 и 1863 годов.

Развитию города прежде всего как транспортного узла способствовало удачное местоположение. В 1879 пожар уничтожил три четверти Утены.

Название 
Название города выводят из гидронима — первоначального названия реки Утенайте, Утенеле (, Utenėlė).

Население 
В 1990 году насчитывалось 35,2 тыс. жителей, 31 940 (2010), 28997 (2011).

Промышленность 
Утенский пивоваренный комбинат (1979).

Производственное трикотажно-галантерейное объединение; мясокомбинат.

Штаб-квартира крупной трикотажной компании «Utenos trikotažas».

Торговля и сфера услуг 
В Утене работают 2 магазина сети Maxima, 1 супермаркет IKI, 3 супермаркета-дискаунтера Norfa, 1 супермаркет Rimi.

Города-побратимы 
  Хелм, Польша
  Прейли, Латвия
  Понтиния, Италия
  Эрбах (Оденвальд), Германия
  Ковель, Украина
  Линчёпинг, Швеция

Ссылки 
 Самоуправление Утенского района: Официальная страница
 Utena
 
 Топографические карты

Примечания 

Города Литвы
Утена
Холокост в Литве